Edmund Stanisław Kostka Brodzic-Żochowski (ur. 1898) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kwatermistrz Morskiego Dywizjonu Lotniczego
 Edmund Jan Żochowski (1898–1940) – nauczyciel, porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego